Leopold von Österreich ist der Name folgender Personen:

Babenberger:
 Leopold I. (Österreich) (der Erlauchte; ~940–994), Markgraf von Österreich
 Leopold II. (Österreich) (der Schöne; 1075–1095), Markgraf von Österreich
 Leopold III. (Österreich) (der Heilige, Milde, Fromme; 1073–1136), Markgraf von Österreich, Heiliger
 Leopold (Bayern) (der Freigebige; ~1108–1141), Markgraf von Österreich und Herzog von Bayern
 Leopold V. (Österreich) (der Tugendhafte; 1157–1194), Herzog von Österreich
 Leopold VI. (Österreich) (der Glorreiche; 1176–1230), Herzog von Österreich

Habsburger:
 Leopold I. (Habsburg) (der Glorwürdige, das Schwert Habsburg; 1290–1326), Herzog von Österreich
 Leopold II. von Habsburg (1328–1344), vielleicht kurz Regent in Oberösterreich/Tirol
 Leopold III. von Habsburg (der Gerechte; 1351–1386), Herzog von Österreich
 Leopold IV. von Habsburg (der Dicke; 1371–1411), Herzog von Österreich
 Leopold V. (Österreich-Tirol) (1586–1632), Erzherzog von Österreich, Landesfürst von Tirol
 Leopold Wilhelm von Österreich (1614–1662), Feldherr, Bischof und Statthalter der spanischen Niederlande
 Leopold I. (HRR) (1640–1705), Kaiser
 Leopold II. (HRR) (1747–1792), Kaiser
 Leopold von Österreich (1772–1795), Erzherzog, Palatin von Ungarn, siehe Alexander Leopold von Österreich
 Leopold von Österreich (1823–1898), Prinz von Ungarn
 Leopold II. (Toskana) (1797–1870), Erzherzog von Österreich, Großherzog der Toskana
 Leopold Wölfling (Leopold Ferdinand Salvator; 1868–1935), Erzherzog von Österreich, Thronprätendent
 Leopold Salvator von Österreich-Toskana (1863–1931), Erzherzog von Österreich
 Leopold Johann von Österreich (1716–1716), Erzherzog von Österreich

Siehe auch:
 Leopold I. (Steiermark) (der Tapfere, der Starke; † 1129), Markgraf der Steiermark
 Leopold von Österreich bzw. Leupold de Austria, Astrologe, † Ende 13./Anfang 14. Jahrhundert